KNX peut faire référence à :
 KNX, le successeur du Bus EIB, un standard européen en domotique,
 
 Knx Crew est un groupe de musique rap/electro de Saint-Étienne.